Folgende Liste gibt Überblick über die meistbesuchten Kunstmuseen der Welt zum letzten ermittelbaren Zeitpunkt. Die Liste erhält alle Museen mit über einer Million Besuchern, deren Hauptzweck die Ausstellung von Kunstwerken ist. Quellen sind hauptsächlich die Statistiken des britischen The Art Newspaper und verschiedene offizielle Angaben. Bei den gelisteten Museen mit unter einer Million Besuchern erhebt die Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Liste

Siehe auch 

 Liste der meistbesuchten Museen

Einzelnachweise 

Kunstmuseen